Da Sangallo of Da San Gallo is een Italiaanse familie uit Florence, waaruit in de 15e en 16e eeuw een aantal bekende architecten, beeldhouwers, graveurs en schilders voortkwamen. De familie ontstond uit de broers Giuliano en Antonio Giamberti. Volgens Giorgio Vasari, gaf Lorenzo I de' Medici Giuliano de bijnaam "da Sangallo" ('uit Sangallo') nadat deze het Klooster van San Gallo (verwoest in 1529) had gebouwd.

Leden:
 Antonio da Sangallo de Oude (ca. 1455-1534), architect, broer van Giuliano
 Antonio da Sangallo de Jonge (1483-1546), architect, zoon van een andere broer van Antonio en Giuliano
 Francesco da Sangallo (1494-1576), beeldhouwer, zoon van Giuliano
 Giuliano da Sangallo (1445-1516), bouwmeester in Florence en Rome, broer van Antonio de Oude
 Bastiano da Sangallo (1481-1551), architect en beeldhouwer, kleinzoon van Antonio en Giuliano

Italiaanse achternaam